Narren steht für:

 Plural von Narr
 Narren (2003), deutscher Spielfilm von Tom Schreiber (Regisseur)
 Narren (2019), deutscher Dokumentarfilm von Sigrun Köhler und Wiltrud Baier
 Narren (Zeichnung), Zeichnung von James Ensor (ca. 1880–1890)